

Medaglie

Teste di serie

  Yasniel Toledo (Semifinali)
  Wuttichai Masuk (Semifinali)

<li>  Vincenzo Mangiacapre (Quarti di finale)
<li>  Abdelkader Chadi (Ottavi di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni